San Andreas – census-designated place della Contea di Calaveras, California
 San Andreas – film del 2015 diretto da Brad Peyton
 San Andreas – romanzo di Alistair MacLean del 1984
 San Andreas – luogo fittizio della serie Grand Theft Auto
 Grand Theft Auto: San Andreas – videogioco del 2005